Weidemann peut faire référence à :
 Inge Weidemann (2000-), nageuse sud-africaine ;
 Isabelle Weidemann (1995-), patineuse de vitesse canadienne ;
 Ursula Vogel-Weidemann (1930-1997), historienne germano-sud-africaine ;
 Weidemann GmbH, entreprise allemande de construction de machines agricoles.

Voir aussi